Элджер (, А́лджер ) — английская фамилия.

  (1918—2015) — американский политик, член Палаты представителей от штата Техас (1955—1965).
  — американский политолог, юрист и педагог, президент Университета Джеймса Мэдисона (с 2012).
  (род. 1964) — филиппинский фехтовальщик, участник летних Олимпийских игр 1988 года..
  (род. 1947) — американский кантри-музыкант, обладатель звания «Автор песен года» (1992) Американского общества композиторов, авторов и издателей.
 Элджер, Расселл Александер (1836—1907) — американский политический деятель, 20-й губернатор штата Мичиган, 40-й военный министр США.
  (род. 1965) — американский борец, серебряный медалист Чемпионата мира 1990 года в вольной борьбе в категории 82 кг.
  (1920—1992) — канадский политик, мэр Калгари (1977—1980).
  (род. 1958) — бермудский теннисист, участник летних Олимпийских игр 1988 года.
 Элджер, Томас Гуин (1836—1897) — британский астроном-селенограф.
 Элджер, Хорейшо (1832—1899) — американский писатель, поэт, журналист и священник.

См. также 
 Алгер

Примечания